48-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (2003 Ballon d'Or)»
22 декабря 2003 года

Золотой мяч: 
 Павел Недвед

(первый раз)

< 47-я Церемонии вручения 49-я >
Золотой мяч 2003 года () — 48-я ежегодная церемония вручения награды лучшему футболисту мира, вручается журналом France Football. Претенденты были оглашены 11 ноября 2003 года, церемония прошла 22 декабря 2003 года. По её итогам приз получил чешский полузащитник «Ювентуса» Павел Недвед. Он стал вторым чешским футболистом (после Йозефа Мазопуста в 1962 году) и шестым футболистом «Ювентуса» (после Омара Сивори в 1961, Паоло Росси в 1982, Мишеля Платини в 1983, 1984 и 1985, Роберто Баджо в 1993 и Зинедина Зидана в 1998 годах) -  обладателем данной награды..

Результаты

Игроки без голосов 
В список номинантов были также включены 24 игрока, но они не набрали ни одного балла:

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 2003 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 2003 году